Les Yeux secs est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Yeux secs, roman d'Arnaud Cathrine (1998) ;
 Les Yeux secs, film de Narjiss Nejjar (2003).